Get Over It (film), een Amerikaanse komedie uit 2001
 Get Over It (Eagles), een single van de Amerikaanse groep Eagles uit 2003
 Get Over It (Mr. Big), een album van de Amerikaanse metalband Mr. Big uit 2000